Франс ван Схóтен (, МФА: ) (1615, Лейден — 29 мая 1660, там же) — голландский , профессор Лейденского университета. В источниках встречаются также неточные версии русской транскрипции фамилии: ван Схоутен, ван Схоотен, ван Шоотен, ван Шутен, ван Скаутен.

Подготовил и издал (1649) «Геометрию» Рене Декарта на латинском языке со своими комментариями, развил его геометрические идеи, а также издал (1646) математические труды Ф. Виета. Автор сочинения «Математические этюды», в котором впервые решает задачу о числе делителей данного числа.

Примечания

Литература 
 
 Схотен // Математический энциклопедический словарь. М., Сов. энциклопедия, 1988
 Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Гл. III, n. 4-6. М., 1883.